Ма́рцин Сенде́цкий (; род. 27 ноября 1967, Гданьск, Польша) — польский поэт, журналист.

Вырос в городе Томашув-Любельский. В 1986—1990 гг. учился в Варшавском медицинском университете, затем в 1990—1995 гг. изучал социологию в Варшавском университете. В 80-е и 90-е годы сотрудничал с литературным журналом «brulion». Работал в отделе культуры еженедельника «Przekrój». В 1992 году выпустил первый поэтический сборник «Z wysokości». В 1997 году вместе с  и Марцином Бараном редактировал сборник «Długie pożegnanie. Tribute to Raymond Chandler». В 2010 году участвовал в издании поэтической антологии «Pogoda ziemi. Wiersze polskie po 1918 roku».

За поэтические сборники «Trap» и «22» был номинирован на вроцлавскую поэтическую премию «Silesius».

Сочинения 
 Z wysokości, Kraków-Warszawa, brulion, 1992;
 Książeczka do malowania, Legnica, 1997;
 Parzellen, Mainz, 1997;
 Muzeum sztandarów ruchu ludowego, Legnica, 1998;
 Parcele, Kraków-Warszawa, biblioteka, 1998;
 Parcelas, Lisboa, 2001;
 Opisy przyrody, Legnica, Biuro Literackie, 2002;
 Szkoci dół, Kraków, 2002;
 Z wysokości. Parcele Wrocław, Biuro Literackie, 2006;
 Trap, Wrocław, Biuro Literackie, 2008;
 22, Poznań, Wielkopolska Biblioteka Poezji, 2009;
 Pół, Wrocław, Biuro Literackie, 2010.

Литература 
 Barbara Tyszkiewicz, Baran Marcin, w: Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku. Słownik biobiliograficzny, tom I (opracował zespół pod redakcją Alicji Szałagan), Warszawa 2011, стр. 230—232

Ссылки 
 Marcin Sendecki 
 Marcin Sendecki 

Польские поэты